Брисо́н Геракле́йский (в некоторых русских источниках: Бризон, ) — древнегреческий  и софист V века  Проводил исследования по проблеме квадратуры круга и вычислению приближённого значения числа .

Источники 
Труды Брисона не сохранились. Имя его упоминается в одном из писем Платона (тринадцатом); историк Феопомп утверждает, что Брисон обвинил Платона в плагиате (якобы Платон использовал идеи Брисона в своих диалогах). Аристотель критиковал метод квадратуры круга, предложенный Брисоном, и ряд других его идей. Упоминает Брисона также Диоген Лаэртский. Энциклопедия «Суда» (X век) называет Брисона учителем многих философов, однако не исключено, что автор Суды спутал Брисона Гераклейского с более поздним философом Брисоном Ахейским.

Биография и научная деятельность 
Брисон родился в Гераклее Понтийской. Подробности его биографии неизвестны. Возможно, он был учеником Сократа.

Независимо от своего современника Антифонта, Брисон открыл метод вычисления площади круга. Для получения нижней оценки площади он использовал вписанный в круг правильный многоугольник, число сторон которого последовательно удваивалось, а для верхней.оценки аналогично применял описанный многоугольник (Антифон ограничился нижней оценкой). В результате Брисон сумел найти приближённое значение числа  Впоследствии (III век )  Архимед тем же методом вычислил значение  с большей точностью.

Литература 
 
 .
 Heath, Thomas Little. A History of Greek Mathematics, Volume II. Dover publications, 1981. ISBN 0-486-24074-6.
 Philosophy Dictionary definition of Bryson of Heraclea. The Oxford Dictionary of Philosophy. Copyright © 1994, 1996, 2005 by Oxford University Press.

Ссылки 
 Аристотель. Вторая аналитика, глава 9.
 
  Bryson's Squaring of the Circle 
 The History of Pi

Примечания 

Геометры
Софисты